Jirón hace referencia a varios artículos:

Definición
 Parte o porción pequeña de un todo.

Tela
 Pedazo desgarrado del vestido o de otra ropa.
 Faja que se echaba en el ruedo del sayo o de la saya.
 Pendón''' o guion que remata en punta

Lugares
 En Perú, vía pública urbana compuesta de varias calles o tramos entre esquinas.

Además
 Jirón (heráldica), figura triangular que apoyándose en el borde del escudo, llega hasta el centro o corazón de este.
 Nombre común de la planta Vicia ervilia